O Campeonato Gaúcho de Rugby Juvenil, é um torneio de Rugby Union, com algumas partidas de Rugby Ten e Rugby Sevens, de categoria juvenil masculino M19 (jogadores com idade igual ou menor de 19 anos), que é disputado anualmente por times convidados do estado do Rio Grande do Sul.

História

Campeonato Gaúcho de Rugby Juvenil 
O Campeonato Gaúcho de Rugby Juvenil foi criado em 2008 pelo Grupo de Desenvolvimento do Rugby/RS que  viria a se tornar em 2010 na atual Federação Gaúcha de Rugby. Nos anos de 2008 e 2009, as partidas eram disputadas no modelo Rugby Union.

Festival Juvenil de Rugby do RS 
Devido a poucos clubes conterem categoria juvenil e quantidade necessária de jogadores juvenis para disputar no modelo Rugby Union, o campeonato ficou desativado durante 3 anos entre 2010 e 2012. Então foi iniciado um projeto de incentivo as categorias de base, pela FGR chamado de Festival Juvenil de Rugby do RS, neste, aconteceram palestras, treinos e jogos, em diversas cidades do Rio Grande do Sul, como: em 2010 nas cidades de Porto Alegre organizado conjuntamente pelos clubes Charrua e San Diego; Estância Velha e Bento Gonçalves organizado pelo Farrapos; em 2011 na cidade de Novo Hamburgo organizado pelo San Luís; novamente em Porto Alegre organizado pelo San Diego; e em Bento Gonçalves organizado novamente pelo Farrapos; em 2012 apenas nas cidades de Porto Alegre e Bento Gonçalves ambos organizados pela própria federação.

Retorno do Campeonato Gaúcho de Rugby Juvenil 
Em 2013 o Campeonato Gaúcho de Rugby Juvenil retorna, como um torneio totalmente voltado ao desenvolvimento das categorias juvenis dos clubes do Rio Grande do Sul, por isso a modalidade disputada é definida em cada partida, dependendo do número de atletas de cada equipe. Podendo assim, variar entre Rugby Sevens (7 jogadores por time), Rugby Ten (10 jogadores por time) e Rugby Union (15 jogadores por time). Para todos os clubes da 1ª Divisão é obrigatório possuir um time juvenil na competição, para poder participar do Campeonato Gaúcho de Rugby.

Edições 
M19

Equipes que participaram

Ver também 
  Liga Sul de Rugby
  Campeonato Gaúcho de Rugby
  Campeonato Gaúcho de Rugby 2ª Divisão
  Copa RS de Rugby Union
  Campeonato Gaúcho de Rugby Divisão Intermediária
  Campeonato Gaúcho de Rugby Divisão de Acesso
  Torneio Pré Gauchão de Rugby
  Circuito Gaúcho de Rugby Sevens
  Festival de Rugby FGR

Ligações externas 
 Página Oficial da Federação Gaúcha de Rugby
 Facebook Oficial da Federação Gaúcha de Rugby

Campeonato Gaúcho de Rugby